Pacer peut faire référence à :

Arts et divertissements 
 Pacer, un album du rock alternatif américain The Amps sorti en 1995
 Pacers, groupe de musique crée par Sonny Burgess en 1956
 , journal universitaire de l'Université du Tennessee à Martin
 Pacer, jeu vidéo de course sorti en 2020 sur PlayStation 4

Entreprises et marques 
 , est une marque de bonbon à la menthe créée par Mars
 Pacer, une marque de portemine
 AMC Pacer, est une automobile compacte produite par le constructeur américain American Motors Corporation 
  est une automobile produite par le constructeur américain Edsel (Ford)
  est une entreprise de transport et logistique américaine, détenu par XPO Logistics

Sports 
 Pacers de l'Indiana, une franchise de basket-ball de la NBA 
 , est une classe de bateau dériveur indienne, de type dinghy
 un Pacer, tout type de cheval marchant en rythme
 Canadian pacer
 Narragansett Pacer
 Standardbred
 Pacer, un lanceur de cricket, spécialisé dans le type de lancer Fast bowling

Autres 
 Les accords , entre le Forum des îles du Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande